Wujing steht für:

 die Fünf Klassiker des chinesischen Konfuzianismus
 die Großgemeinde Wujing (吴泾镇) im Stadtbezirk Minhang der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Wujing (Minhang)
 die Großgemeinde Wujing (乌迳镇) der Stadt Nanxiong in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Wujing (Nanxiong)
 die Gemeinde Wujing (五境乡) der Stadt Shangri-La in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Wujing (Shangri-La)
 das Straßenviertel Wujing (吴井街道) im Stadtbezirk Guandu der chinesischen Stadt Kunming, siehe Wujing (Guandu)